Влади́мир Еро́хин:
 Ерохин, Владимир Алексеевич (1937—2000) — советский и российский шахматист и шахматный композитор.
 Ерохин, Владимир Лаврентьевич (род. 1955) — советский государственный деятель, Народный депутат СССР (1989—1991).
 Ерохин, Владимир Никитович (1930—1996) — советский футболист и тренер.
 Ерохин, Владимир Петрович (род. 1949) ― председатель совета директоров Сургутнефтегаз.
 Ерохин, Владимир Семёнович (1891—1965) — советский писатель-прозаик и журналист.